Breitmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Breitmeyer (* 1903), deutscher Ruderer, Sportjournalist und politischer Funktionär der NSDAP
 Carl Breitmeyer, deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Breitmeyer (1887–1974), deutscher Politiker (KPD); 1919 Stadtkommandant der Bremer Räterepublik und von 1919 bis 1921 Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft

Siehe auch:
 Breitmeier
 Breitmaier